Евге́ний Ряби́нин:
 Рябинин, Евгений Александрович (1948—2010) — советский и российский археолог и историк Русского Севера, медиевист.
 Рябинин, Евгений Иванович (1892—1938) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Воронежского обкома.